W Rumunii
 Sălcioara – wieś w okręgu Buzău, w gminie Ghergheasa
 Sălcioara – wieś w okręgu Călărași, w gminie Curcani

 Sălcioara – gmina w okręgu Jałomica
 Sălcioara – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Sălcioara

 Sălcioara – wieś w okręgu Prahova, w gminie Podenii Noi

 Sălcioara – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Jurilovca